Expansion (von lateinisch expandere „ausdehnen“) steht für:

 Expansion (Wirtschaft), Wachstum im wirtschaftlichen Bereich
 Expansion des Universums, Zunahme der räumlichen Ausdehnung des Weltalls

Siehe auch:
 Expansion Draft (US-Ligasport)
 Expansionismus (Überzeugung)
 Expansionstheorie (überholte geotektonische Theorie)
 expansive Fiskalpolitik
 expansives Lernen
 Expander (Begriffsklärung)
 Ausdehnung (Begriffsklärung)
 Ausbreitung (Begriffsklärung)